

Nume de familie 
Spitzer este un nume de familie în limba germană, a menționat în special în Austria, Cehia, Ungaria, România, Israel și Statele Unite ale Americii.

 André Spitzer (1945, România  1972), campion garduri și antrenor israelian 
 Eliot (Laurence) Spitzer (născut 1959), politician american 
 Frank Spitzer (1926  1992), matematician austriac-american 
 Leo Spitzer 
 Lyman (Strong) Spitzer(, Jr.) (1914  1997), astrofizician american 
 Moshe (Moritz) Spitzer (1900, Boskowitz ()  1982), Indologist și editor israelian 
 Robert L. Spitzer (născut 1932, White Plains), psihiatru american 
 Rezső Seress, născut ca: Rezső (Rudi) Spitzer (1899, Budapesta  1968) 
 Serge Spitzer

alte

A se vedea 
 Spitz
 Spicer

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești